Кистоун — многозначный термин:
 Кистоун — статистически обособленная местность в округе Хиллсборо (штат Флорида, США).
 Кистоун — сеть нефтепроводов в Канаде и США.